Trigger Happy! – album di Trigger Alpert del 1956
 Trigger Happy – videogioco del 1988
 Trigger Happy – film del 2001